

Geografia
 Aïn Abid – comune della provincia di Costantina, in Algeria
 Distretto di Aïn Abid – distretto della provincia di Costantina, in Algeria

Persone
 Kaouther Abid (1968) – ex cestista tunisina
 Nazik al-Abid, nota come la "Giovanna d’Arco degli Arabi" (1887-1960) – attivista siriana per i diritti delle donne
 Ramzi Abid (1980) – ex hockeista su ghiaccio canadese

Altro
 Abid al-Bukhari – esercito di schiavi neri e guardia personale della dinastia alawide